Домицила (Domitilla) е име на:

 Домицила Стара, съпруга на бъдещия римски император Веспасиан, 1 век
 Домицила Младша, дъщеря на император Веспасиан, 1 век
 Флавия Домицила, християнска мъченица и светица, 1/2 век

Вижте също 
 Домициан